Дробязгин — фамилия. Известные носители:

 Дробязгин, Леонид Аркадьевич (1855—1924) — капитан 1-го ранга, в монашестве Николай, архимандрит.
 Дробязгин, Сергей Аркадьевич (1868—1917) — генерал-майор, командир Крымского конного полка (1912—1916)